Inao peut faire référence à :

Acronyme 
 L'Institut national de l'origine et de la qualité, agence publique française.

Patronyme

Inao (稲尾) est un patronyme japonais traditionnel. Les titulaires du nom incluent :
  (1937-2007), joueur de baseball japonais ;
  (1969/1970-2017), ancien manager de JKT48, s'étant suicidé dû à la pression au travail ; 
  (1972-), gravure idol japonaise ;
  (1937-), joueur de baseball japonais.

Autres 
  (1945-), lyriciste et dramaturge indien.

Toponymie 
 La , à Ōmachi, dans la préfecture de Nagano ;
 Le , dans la préfecture de Kagoshima ;
 Le Parc national Iñao, en Bolivie.

Littérature 
 L'Inao, épopée adaptée de l'histoire thaïlandaise de Panji.

Voir aussi